Ха́ннен () — английская фамилия. Известные носители:

 Ханнен, Изобель (урожд. Изобель Торранс мл.) (род. 1962) — шотландская и британская кёрлингистка и тренер.
 Ханнен, Линли (род. 1964) — новозеландская гребчиха.
 Ханнен, Рэйчел (род. 1995) — шотландская и британская кёрлингистка.